Ел Куеро има више значења:

 Ел Куеро (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Куеро (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куеро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику